Mistrzostwa Świata C w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1984 – piąte mistrzostwa świata C w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ B 1985. Odbył się w dniach 2–11 lutego 1984 roku we Włoszech.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1984
1984 w piłce ręcznej
Piłka ręczna we Włoszech
1984 we Włoszech